

Лоскутово — присілок, Сернурський район, Марій Ел
 Лоскутово — присілок, Томський міський округ, Томська область